

Sigle 

 Air Base – base aerea militare, in aeronautica
 Akademisk Boldklub – squadra di calcio danese
 Aktiebolag – un tipo di società per azioni svedese
 Alter Bridge – metal band americana
 Appenzeller Bahnen – una compagnia ferroviaria Svizzera
 Artium Baccalaureus – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Bachelor of Arts

Codici 
 AB – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della monovolume e della due volumi
 AB – codice vettore IATA di Air Berlin
 ab – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua abcasa
 AB – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Alba (Romania)
 AB – codice ISO 3166-2:CA della provincia dell'Alberta (Canada)
 AB – codice postale della zona di Aberdeen, in Scozia

Etichettatura tessile
 AB – sigla della denominazione di abaca

Matematica 
 Ab – Categoria dei gruppi abeliani

Mineralogia 
Ab – abbreviazione di albite

Sport 
 AB – nelle statistiche del baseball e del softball, turni alla battuta (at bat)

Trasporti 
 AB – targa automobilistica di Aschaffenburg (Germania)

Altro 
AB – gruppo sanguigno secondo il sistema AB0
AB – abbreviazione per arsenobetaina, composto organico dell'arsenico
Ab o Av – mese del calendario ebraico e arabo-siriaco
Ab – concetto egiziano di cuore-anima
ab – sigla inglese per indicare gli anticorpi (Antibodies)

Note

Altri progetti